Her Bitter Lesson – film del 1912 di Hardee Kirkland
 Her Bitter Lesson – film del 1914 di Robert G. Vignola